Il singolare del torneo di tennis Mercedes Cup 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Àlex Corretja che ha battuto in finale Karol Kučera 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Thomas Muster (secondo turno)
 Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)
 Àlex Corretja (Campione)
 Karol Kučera (quarti di finale)
 Marcelo Ríos (terzo turno)
 Carlos Moyá (secondo turno)
 Boris Becker (terzo turno)
 Félix Mantilla (terzo turno)

 Àlex Corretja (semifinali)
 Félix Mantilla (quarti di finale)
 Andrij Medvedjev (secondo turno)
 Alberto Berasategui (quarti di finale)
 Greg Rusedski (secondo turno)
 Wayne Ferreira (terzo turno)
 Hernán Gumy (secondo turno)
 Marc Rosset (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1997